Eisenfluorid steht für mehrere chemische Verbindungen von Eisen und Fluor:

Eisen(II)-fluorid, FeF2
Eisen(II,III)-fluorid, Fe2F5
Eisen(III)-fluorid, FeF3